Франгулян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Франгулян, Георгий Вартанович (род. 1945) — советский и российский скульптор, профессор.
 Франгулян, Иван Семёнович (1887—1971) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор медицинских наук, профессор.